Wilkosz ist der Nachname folgender Personen:

 Andrzej Wilkosz (1935–2012), polnischer Bridgespieler
 Jusup Wilkosz (1948–2019), deutscher Bodybuilder